Фижак може да се отнася за:
 Фижак, град във Франция
 Фижак (окръг), окръг във Франция
 Фижак-1, кантон във Франция
 Фижак-2, кантон във Франция